Биктимирово — название населённых пунктов в России:

 Биктимирово — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Биктимирово — село в Саракташском районе Оренбургской области.